Rom nebo ROM může znamenat
 ROM, počítačová paměť, jejíž obsah nelze změnit (Read Only Memory)
 Romové, mužský příslušník etnika
 Královské ontarijské muzeum v Torontu (anglická zkratka)
 Nachal Rom, vádí v Izraeli
 El Rom, kibuc v Izraeli
 Rom Karmel, hora v Izraeli

Lidé
 Emanuel Rom, český malíř
 Jiří Rom, český zpravodajský analytik
 Josef Rom, izraelský politik
 Rom Kostřica, český politik